María de Navarra (1326-Valencia, 29 de abril de 1347) fue infanta de Navarra y reina consorte de Aragón.

Biografía 
Fue hija de Juana II y Felipe III el Noble, reyes de Navarra. Era nieta del rey Luis X de Francia y de Margarita de Borgoña por vía materna, y del conde Luis de Évreux y Margarita de Artois por vía paterna. También era hermana del rey Carlos II el Malo, entre otros. Sus padres habían establecido la Casa de Évreux como la nueva dinastía reinante en Navarra y querían mejorar sus relaciones con los reinos ibéricos vecinos.

En 1333 iniciaron negociaciones para establecer un compromiso entre Juana, la hermana mayor de María, y Pedro, el heredero al trono de Aragón. Sin embargo, Pedro, que ascendió al trono en 1336, expresó su preferencia por la hermana menor y Juana hubo de renunciar a sus derechos de sucesión en favor de María. El contrato matrimonial fue firmado por su padre en su castillo de Anet el 6 de enero de 1336. En él se estipulaba que si su madre moría sin dejar hijos, María o sus hijos heredarían la corona navarra. La boda se celebró en la ciudad de Alagón el 25 de julio de 1337. La novia recibió como dote de su esposo las villas de Jaca, Teruel y Tarragona. En 1338, la nueva reina hizo su entrada triunfal en Barcelona.

Fruto de este matrimonio nacieron cuatro hijos.

 Constanza (1343-1363), casada en 1361 con el rey Federico III de Sicilia.
 Juana (1344-1385), casada en 1373 con el conde Juan I de Ampurias.
 María (1345-1348).
 Pedro (23 de abril de 1347), fallecido al día de nacer.
La reina María de Navarra murió por fiebres puerperales en la ciudad de Valencia el 29 de abril de 1347, seis días después de dar a luz a su último hijo fallecido al día de nacer. Su cuerpo fue enterrado en el Monasterio de Poblet. El viudo se volvió a casar a los pocos meses.

Enlaces externos

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Reinas consortes de Aragón del siglo XIV
Reinas consortes de Aragón (con la casa de Aragón)

Condes de Barcelona

Sepultados en el Monasterio de Poblet
Fallecidas por parto
Casa de Évreux
Nobles francesas del siglo XIV